Die Auckland Open 1978 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Januar 1978 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1978 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In den Jahren vor und nach dieser Austragung gehörte das Turnier zum höheren Grand Prix Circuit.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1978
Tennisturnier in Auckland